Die Abkürzung BVU steht für:
 Bau, Verkehr und Umwelt, eine verbreitete Bezeichnung für eine Abteilung einer Behörde
 Bromovinyluracil, ein Metabolit, siehe auch Brivudin
 Buena Vista University, eine Universität im Buena Vista County im US-Bundesstaat Iowa
 Bund versicherter Unternehmer e. V., ein seit 1985 existierender Verein
 Bundesverband des Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik-Einzelhandels e. V.
 Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH, ein Verkehrsberatungsunternehmen
 BVU Buchverlag Union GmbH Berlin, ein parteieigenes Unternehmen der DDR-Blockpartei CDU

BVU